Kurumi Nara è la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte al torneo. La vincitrice del torneo è Sara Errani che ha battuto in finale Anna Schmiedlová  con il punteggio di 7-62, 6-1.

Teste di serie 

  Sara Errani (Campionessa)
  Irina-Camelia Begu (semifinale)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)

  Johanna Larsson (semifinale) 
  Anna Schmiedlová (finale) 
  Polona Hercog (secondo turno) 
  Chanelle Scheepers (primo turno)

Qualificate 

  Estrella Cabeza Candela (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

  Montserrat González (primo turno) 
  María Irigoyen (primo turno) 
  Ana Bogdan (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio Open 2015
WTA Tour 2015